Il singolare del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Steve Darcis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (semifinali)
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Peter Wessels (secondo turno)

 Antony Dupuis (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Raemon Sluiter (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2005